Pierrepoint ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pierrepoint (1905–1992), Henker in Großbritannien
 Henry Pierrepoint (1874–1922), britischer Henker
 Thomas Pierrepoint (1870–1954), britischer Henker

Anderes:
 Pierrepoint (Band), deutsches Musikprojekt
 Pierrepoint (Film), britischer Film über Albert Pierrepoint

Siehe auch:
 Pierpoint